Penisbot
Baculum (geslacht), een geslacht van Phasmatodea